Melting the Crown — вісімнадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий лейблом Rap-A-Lot Records 24 лютого 2015 р. Зведення: Корі Мо. Звукорежисер, зведення: Джеймс Гувер. Мастеринг: Нік Раш. Оформлення, фотограф, звукорежисер, зведення: Мікаель Зібі.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro